Пётр Алексе́евич Ко́нский (1870 — 1942, Ленинград) — русский историк и .

Биография

В 1894 году окончил историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета; ученик Н. И. Кареева.
 
''«В новом поколении студентов у меня были новые приятели, из которых добрые, дружеские отношения поддерживались мною и впоследствии до самого последнего времени <…> с П. А. Конским, сделавшимся педагогом, директорствовавшим последовательно в целом ряде средних школ <…> Во второй половине девяностых годов самыми близкими из своих учеников я считал Мякотина, Конского и Васильевского» 

Работал преподавателем истории и литературы в Александровском лицее, Морском кадетском корпусе и Коммерческом училище В.Ф. Штюрмера в Санкт-Петербурге, Бендинском коммерческом училище.

Состоял директором Самарского коммерческого училища, директором коллегии Павла Галагана в Киеве, с 1915 до ноября 1918 г. – директор Петроградской 11-й гимназии, с 1917 года имел чин действительного статского советника. Печатался в журналах «Вестник и Библиотека Самообразования», «Русская школа», «Журнал для всех», «Вестник Коммерческого Образования».

Один из авторов «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».

Погиб в Блокаду в марте 1942 года.

Примечания

Литература 
 

Историки Российской империи
Историки по алфавиту
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Преподаватели Морского кадетского корпуса
Преподаватели Александровского лицея
Директора Коллегии Павла Галагана
Действительные статские советники